Светлана Зайнетдинова (; род. 19 октября 1962, Уфа) — эстонская шахматистка, чемпионка Эстонии по шахматам (1985), мастер ФИДЕ по шахматам среди женщин (2006), международный мастер ИКЧФ (2009).

Биография 
В 1979 году окончила среднюю школу в Уфе. Шахматами начала заниматься в уфимском Дворце пионеров. В 1984 году окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК). С 1984 года работает шахматным тренером в эстонском городе Кохтла-Ярве, а с 2002 года и членом совета местного шахматного клуба «Диагональ». В чемпионатах Эстонии по шахматам завоевала золотую (1985) и серебряную (2000) медаль.
Успешно играет в шахматы по переписке и имеет звания международного мастера ИКЧФ среди женщин (2006), международного гроссмейстера ИКЧФ среди женщин (2009), международного мастера ИКЧФ (2009).

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Эстонии
Мастера ФИДЕ среди женщин
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма